Mužská čtyřhra Erste Bank Open 2022 probíhala v druhé polovině října 2022. Do deblové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Wiener Stadthalle nastoupilo šestnáct dvojic. Kolumbijští obhájci titulu, Juan Sebastián Cabal s Robertem Farahem, v úvodním kole podlehli Argentincům Franciscu Cerúndolovi a Máximu Gonzálezovi.

Vítězi se stali Rakušané startující na divokou kartu Alexander Erler a  Lucas Miedler, kteří ve finále zdolali mexicko-argentinský pár Santiago González a Andrés Molteni po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Po triumfu na antukovém Generali Open Kitzbühel 2021 získali na okruhu ATP Tour druhou společnou i individuální trofej ve čtyřhře. V sezóně 2022 tak navázali na čtyři challengerové tituly.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2022
ATP Tour 2022